Chinyere est un prénom féminin d'origine nigériane, notamment porté par :
 Chinyere Huldah, épouse de l'évêque anglican nigérian Samuel Ezeofor ;
 Chinyere Kalu, née Chinyere Onyenucheya (1970-), la première Nigériane pilote dans l'aviation commerciale ;
 Chinyere Nnenna Pierce (1954-), une chanteuse, compositrice, productrice et arrangeuse américaine de jazz ;
 Chinyere Yvonne Okoro (1984-), une actrice ghanéenne du cinéma nollywoodien ;
 Stella Chinyere Mbachu (1978-), une footballeuse internationale nigériane.

Homonymie de prénom